David Bradley – regista statunitense (1920-1997)
David Bradley – attore britannico nato nel 1942
David Bradley – attore britannico nato nel 1953
David Bradley – attore statunitense 
David Bradley – scrittore statunitense
David Bradley – ingegnere ed informatico statunitense